Грэм Фи́ллипс:
 Филлипс, Грэм (род. 1993) — американский актёр и певец.
 Филлипс, Грэм (род. 1979) — британский журналист.